

Toponymie 

 Jessen (Elster), une ville de Saxe-Anhalt, en Allemagne

Patronymes 

 Christian Jessen (1835–1924), pédagogue précurseur de la réforme scolaire autrichienne

 Karl Petrovitch Jessen (1852-1918), amiral russe d'origine allemande

 Søren Jessen-Petersen, haut fonctionnaire, diplomate et avocat danois né en 1945

 Søren Jessen, illustrateur de livres pour enfants et écrivain danois né en 1963

 Leon Jessen, footballeur international danois, né en 1986